Nautilus-klass kan avse:

Nautilus-klass (minkryssare) – var en tysk fartygsklass bestående av två lätta kryssare sjösatta 1907 designade för minläggning
Nautilus-klass (ubåt) – var en brittisk fartygsklass bestående av en ubåt sjösatt 1914